Sully steht für:

 Sully (Film), US-amerikanischer Film von	Clint Eastwood (2016)

Gemeinden in Frankreich:
 Sully (Calvados) im Département Calvados
 Sully (Oise) im Département Oise
 Sully (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire
 Sully-la-Chapelle im Département Loiret
 Sully-sur-Loire im Département Loiret

geografische Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Sully (Iowa), Stadt in Iowa
 Sully County, County in South Dakota

Sully ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Sully (1821–1879), US-amerikanischer Offizier
 François Sully (* 1927 oder 1928–1971), französischer Journalist und Fotograf

 Henry de Sully († 1195), anglonormannischer Geistlicher, Bischof von Worcester
 James Sully (1842–1923), britischer Psychologe
 Maurice de Sully (1110–1196), französischer Geistlicher, Bischof von Paris
 Maximilien de Béthune, duc de Sully (1559–1641), französischer Staatsmann und Politiker
 Thomas Sully (1783–1872), US-amerikanischer Maler

Sully ist der Kurzname folgender Personen:

 Sully Erna (Salvatore Paul Erna; * 1968), US-amerikanischer Musiker
 Sully Prudhomme (René François Armand Prudhomme; 1839–1907), französischer Schriftsteller
 Chesley B. Sullenberger (Chesley Burnett Sullenberger III; * 1951), US-amerikanischer Pilot

Siehe auch:
 Pont de Sully, Brücken in Paris